Gramzow steht für:
 Gramzow, Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Gramzow (Gransee), Ortsteil von Gransee im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Gramzow (Krusenfelde), Ortsteil von Krusenfelde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Gramzow (Perleberg), Ortsteil von Perleberg im Landkreis Prignitz, Brandenburg

Personen:
 Carl Heinrich Gramzow (1807–nach 1850), deutscher Bildhauer